Dodola peut désigner :

Toponyme 
 Dodola, une localité au Burkina Faso ;
 Dodola, une ville de la région Oromia en Éthiopie ;
 Dodola, un Woreda de la région Oromia en Éthiopie ;
 Dodola, une île de la province des Moluques du Nord en Indonésie ;

Autres 
 Dans la mythologie slave, Dodola, la déesse de la pluie ;